Büll ist der Familienname folgender Personen:

 Hedwig Büll (1887–1981), estnische Missionarin in Kilikien und Syrien
 Johannes Büll (1878–1970), deutscher Politiker (DDP, FDP)
 Reinhard Büll (1906–1983), deutscher Chemiker

Siehe auch: 
 -büll
 Bull
 Bulle